

Телфорд— місто, Англія

Телфорд — місто, штат Пенсільванія
 Телфорд — переписна місцевість, штат Теннессі